Estadio Nacional de Chile o Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – impianto sportivo di Santiago del Cile
 Estadio Nacional de Costa Rica – impianto sportivo di La Sabana, San José, attivo dal 2011
 Estadio Nacional de Costa Rica – impianto sportivo di La Sabana, San José, attivo dal 1924 al 2008
 Estadio Nacional del Perú – impianto sportivo di Lima, in uso dal 1952
 Estadio Nacional del Perú – impianto sportivo di Lima, in uso dal 1897 al 1951
 Estadio Nacional Complutense – impianto sportivo di Madrid

 Estádio Nacional Mané Garrincha – impianto sportivo di Brasilia
 Estádio Nacional do Jamor – impianto sportivo di Oeiras

 Estadi Nacional – impianto sportivo di Andorra La Vella